Царица Савская

 Царица Савская — легендарная правительница аравийского царства Саба (Шеба).
 «Царица Савская» — опера Шарля Гуно (1862).
  — опера Карла Гольдмарка (1871).